

Класификация и номерация на монетите 
Всички монети са описани със съответните Краузе каталожни номера, което е международният нумизматичен каталожен стандарт. За съжаление, последния собственик (F+N) на нумизматичните Краузе каталози (основани от Честър Краузе през 1952 година със скромна публицация и с първа пълна публикация през 1972 година) фалира през юни 2019 и от тогава не са били издавани нови каталози. По тази причина номерацията на всички монети спира около тази година или година преди това за публикациите, които не са ежегодни. Въпреки че Penguin Random House е закупило правата, към 2021.11.19 няма информация за решение да продължат тази ценна каталожна традиция сред нумизматите.

Княжество България 1878 – 1908 
Монетите са сечени по стандарта на Латинския монетен съюз (Франция, Швейцария, Белгия, Италия, Испания). Затова пробата и грамажа на 1 Лев е равна на 1 френски франк.

Гурт (кант)
 Текст – врязан надпис „Боже Пази България“ – сребърни номинали 1, 2, 5 лева
 Гладък – номинали от неблагородни метали -- 1, 2, 2½, 5, 10, 20 Стотинки
 Назъбен – само сребърен номинал от 50 стотинки и 1894 10 лева злато
 Емисия 1882 2 Лева (и 5 лева 1884 ???) съдържа куриоз – латинско „I“ вместо Българско „И“, „БЪЛГАРIЯ“
 Емисия 1891 1 Лев има вариант с обърната буква „П“

Сплав 
 AG-проба 835 – номинали от 50 стотинки (2.5 гр.), 1 лев (5 гр.) и 2 лева (10 гр.)
 AG-проба 900 – само 5 лева (25 гр.)
 AU-проба 900 (21.6 карата) – всички златни монети, 10 лева (3.22 гр.), 20 лева (6.45 гр.), 100 лева (32.25 гр.)

Номинал 
 1888 2½ Стотинки е въведен за улеснение защото съответства на 5 „пари“ – най-популярната дребна монета в периода до Освобождението
 Емисия 1888 2½ стотинки съдържа варианти при които дебелината и дължината на дробната черта е различна.
 1888 10 стотинки – варианти в които липсва (1) горната чертичка на буквата „Р“ в думата „БЪЛГАРИЯ“ и (2) няма чертичка в буквата „А“ на думата „БЪЛГАРИЯ“
 С емисия 1891 за пръв път след 1878 е представен образ на български владетел.
 5 лева 1892 имат вариант с отворена буква Б в думата „БЪЛГАРИЯ“ (липсва най-долната черта)
 Емисия 1894 10 лева има 2 варианта. Вариант 1 е с по-нисък релеф на изображението на княза. Вариант 2 е като на портретите от 20 и 100 лева. Най-осезаема е разликата в косата, скулата и бузата. Показателно е и разположението на „К.Б.“ – вариант 1 е по средата на врата който изглежда по-дебел, при вариант 2 е вляво на основата на врата.
 Емисия 1901 1 и 2 стотинки (за разлика от емисия 1912) има „рог на изобилието (знак на Парижкия монетен двор) и „факел“ на гравьора Анри-Огюст Пете (1896 – 1930). Същата комбинация се среща в монети от Тунис, сечени в Париж.
 Емисия 1906 10 Стотинки има вариант със сгрешена буква А в „БЪЛГЛРИЯ“ (ᴧ - липсва хоризинталната черта)

Емисии 
Тиражите са в милиони, освен тези в червено, които са в хиляди (5 Лева 1884 и златната серия от 1894 година – 10,20 и 100 Лева)

Царство България 1908 – 1946

Златна Емисия 1912 и нейните пренасечки / ристрайкове 
Монетите 20 и 100 лева от златна емисия 1912 се явяват първите юбилейни монети, посветени на Съединението (22 септември 1908)

Официални БНБ пренасечки на златните монети от 1912 са направени през 1967 – 1968 година и пуснати в продажба през 2001. Тиража на 20 лева е 2,950 броя, а на 100 лева е 1,000 броя.

Разликата в оригинала и ристрайка, която важи и за двата номинала (от 20 и 100 лева) е, че буквите на текста в ристрайка са по-дебели и по-широко разположени

В номинала от 100 от лева има и допълнителни 7 – 8 разлики между него и пренасечката, като 3 от тях са очевидни на пренасечката:
 Вдлъбване върху щита между долните (задните) крака на лъвчето
 В числото 100 стъблото на маслиновото клонче е прекъснато и листата изчезват
 Във и над буквата „Е“ на надписа „ЛЕВА“ зърната и осилите на житните класове изчезват

Сребърна Емисия 1916 година 
Цялата емисия 1916 година е претопена и използвана за монетите от 1930 и много малко монети са оцелели в обращение:
 2 Лева 1916 – има сертифицирани само 16 броя -- една от най-ценните български монети
 1 Лев 1916 – оцелели са около 100 броя
 Емисия 1916 - 50 Стотинки и 1 лев имат 2 варианта:
 сечени в Кремниц с матрица от 1912 година, която е с ЕДЪР зърнест кръг (като 50 стотинки от 1912) – оцелели 50 стотинки са около 250 броя
 сечени във Виена с матрица от 1913 година, която е с ДРЕБЕН зърнест кръг (като 50 стотинки от 1913) – оцелели 50 стотинки са около 150 броя

Разликите в матриците от 1912 и 1913 година са около 13. Най-важните при 1913 матрица са (1) ДРЕБЕН зърнест кръг и (2) „състарения“ образ на Фердинанд :
 По-голяма плешивост
 Заострен череп изпъкнал назад
 Издължен увиснал нос
 Рехава брада отпусната надолу
 Изпъкнала скула
 По-големи торбички под очите
 Изтънели врат и мустаци

Други особености 
 1910 50 стотинки – разновидност при която липсва хоризонтална черта в буквата „Н“ ("... цар I Iа ...)
 1910 2 лева гурт обърната буква П
 1912 50 стотинки БЪЛIАРИГь
 1917 10 и 20 стотинки като по-дебели монети
 1923 Емисия 1 лев е единствения номинал изписан „ЛЕВ“, а не „ЛЕВЪ“ като всички останали царски монети
 1925 Емисия е отсечена в Брюксел, Белгия и Поаси, Франция. Монетите от Поаси имат „светкавица“ под годината. Има варианти с тънка и дебела светкавица (от различни матрици)
 друга особеност на Брюкселската емисия (без светкавица) е че има допълнителна маслинка на 1 лев горе в ляво (на около 10 часа позиция) и на 2 лева горе в дясно (на около 2 часа позиция). Затова редки екземпляри без тази маслинка (които наподобяват Поаси екземплярите със светкавица, при които маслината по принцип не съществува) са по-ценни. 
 По време на войните са използвани евтини и изключително неустойчиви на корозия метали:
 1917 цинк
 1923 алуминий
 1941 желязо
 1940 година 20 лева има разновидност с голямо А под лика на цар Борис и е на двойна цена.

Емисии 
Тиражите са в милиони, освен тези в червено, които са в хиляди (златната серия от 1912 година – 20 и 100 лева)

Тиражите са в милиони

Народна Република България 1946 – 1990 
Всички разменни монети в обращение на НРБ (1946 – 1990) са в качество Гланц (BU) и Гурт назъбен (Edge serrated). Монетите от 1, 2 и 5 стотинки са от бронзова сплав, а всички останали от Cu-Ni сплав, но има и изключения.

Емисия 1951 е отсечена в Ленинград, СССР и София, България, с изключение на 25 стотинки 1951, които са отсечени единствено в Ленинград.

Всички емисии от и след 1952 са отсечени в София, България от новосъздадения Български Монетен Двор.
20 стотинки 1962 има и рядък вариант на лъвче без лапа (в герба)

Юбилейните емисии 1966, 1969 и 1977 са единствените считани за разменни и едновременно пуснати в обращение (много популярни навремето за паричка в новогодишната баница). Наскоро (2021) каталозите започнаха да включват и мат-гланц Proof образци от емисии 1966 и 1969 (5 юбилени монети в обръщение), които са изключително скъпи.

Емисия 1981 година са с юбилейния уникален аверс „1300 Години България“. Отсечени по погрешка са 137 броя от 1 стотинка с обичайния аверс „Народна република България“ (КМ#84), което прави тези екземпляри от 1 стотинка много ценни. (От същата грешка има и само 20 екземпляра с номинал 2 стотинки в качество мат-гланц Proof, но заради различното качество са описани по-долу)

20 и 50 лева 1989 са сечени след решение от 15 юни 1989 в тираж 300,000 всяка, във връзка с невъзможност ниски номинали да задоволят търсенето, поради Възродителния процес.

Разменни монети в обращение 
Имитирайки Съветското монетосечене, България за първи и единствен път използва номинали от 3 и 25 стотинки. Това също се среща и при банкнотите от тази година (1951) – печатани са банкноти от 3 и 25 лева.

Тиражите са в хиляди (и закръглени до последно хиляда)

Официални комплекти на разменни монети

Юбилейни монети от неблагородни метали 
Всички юбилейни монети от неблагородни метали на НРБ (1946 – 1990) са сечени от Cu-Ni сплав.

Обикновено гланц (BU) монетите са с назъбен гурт, докато мат-гланц (Proof) монетите са с гладък гурт.

Тиражите са в хиляди, освен монетата от 2 лева от 1976, с надпис на гурта (тиражът е само 138 монети и е отбелязан в червено).

Златни юбилейни монети 
Всички златни монети от този период са с гладък гурт и проба AU900, отговаряща на изискванията за инвестиционно злато.

Стандартът за този период е тегло 8,44гр. при диаметър 22мм и удвоения 16,89гр при 27мм (почти 1/4 и 1/2 чиста унция злато).

Изключение има само при диаметъра на емисия 1984, който е 24мм (не 27мм)

Сребърни юбилейни монети 
Забелязва се, че в периода 1976 – 1989 повечето монети са с ниска проба AG500 и AG640. Също така (за разлика от периода след 2004) повечето тиражи са от десетки и стотици хиляди.

Всички сребърни юбилейни монети от този период са с качество Мат-Гланц (Proof) (освен 4 в качество Гланц отбелязани с червено в колона „Бележки“)

Също така в периода 1965 – 1979 номиналите са предимно от 5 лева и рядко 10 лева, докато след 1979 монинала от 10 лева вече преобладава, заменен с предпочитания номинал от 25 лева след 1986 година.

Република България – след 1990

Разменни монети в обращение 
Всички разменни монети в обращение от емисии 1992 и 1997 година са с назъбен гурт (Serrated Edge), а от 1999 и след това с гладък гурт (Flat Edge)

Номинала от 2 Лева 2018 в нециркулирано качество (UNC) има потенциал да стане много рядка, тъй като БНБ наложи ограничение на покупката им от само 10 монети на човек при представяне на лична карта, данните на която са записвани от БНБ. В много градове извън София, заявката е ставала само с предварително записване на данните от картите. Останалите монети от този номинал бяха пуснати в обращение.

Където има информация, тиражите са в хиляди.

Юбилейни монети от неблагородни метали 
Всички юбилейни монети от неблагородни метали:
 са с гладък гурт (Flat Edge)
 в качество Мат-Гланц (Proof)
В инфлационния период (1990 – 1998) са с различен номинал (50,  500,  1,000), но еднакво тегло (11 гр.), диаметър 30 милиметра и сплав (Cu-Ni)

В периода 2002 – 2005 сплавта не се променя (Cu-Ni), но номинала се променя на 5 Лева, с тегло 15 грама и диаметър 34.20 милиметра. Това са първите български цветни монети, които предизвикват голям интерес – всички от тях се търгуват на цена, в пъти по-голяма от цената на която са били пуснати от БНБ, като първата (Сурвакари) е много рядка.

В периода от 2009 до днес започва поредица „Български Творци“ и номинала се сменя на 2 лева от чиста мед (Cu999), с променено тегло 16.40 и същия диаметър 34.20 милиметра.

Тиражите от 2016 и 2017 година, номинал 2 Лева, са много редки (2016 е по-рядък) поради факта че са отсечени най-малко броя (по 2,000) от всички останали и най-вече защото българското правителство е резервирало половината от всеки тираж за правителствени нужди (официални подаръци) ефективно намалящ тиражите на по 1,000. Новината е била официално обявена предварително и в двата случая и затова е имало спекулативно изкупуване и презапасяване (ниската цена от 18 лева допълнително е допринесла за това). Исторически БНБ пуска тиражите в понеделници и 2016 тиража е бил изкупен в централния Софийски офис до обяд на първия ден. Имайки опита от 2016, БНБ налага ограничения за покупка на 2017 тиража от само 3 монети на клиент, слещу лична карта, данните на която са записвани от БНБ, и въпреки това 2017 тиража е бил изкупен до края на първия ден. Въпреки опита на БНБ от предходните години и въпреки допълнителните ограничения намалили до само 1 монета на клиент и увеличили цената до 36 лева, последната засега медна монета (2021 ноември) посветена на Панайот Пипков, е свършила в централния Софийски офис на БНБ още на първия ден, като, за разлика от други тиражи, само незначителни количества са били отпуснати за страната, което може би ще я направи най-рядката и търсена медна монета засега.

Платинени монети от Република 1990-Днес 
Българската държава е сякла само една платинена монета и то само в комплект със златна и сребърна – това е комплекта от 1993 година.

Златни монети от Република 1990-Днес 
Всички златни монети от този период са с:
 проба AU999 максимално чисто злато, с изключение на 3 монети с проба AU900 (21.6 карата) отбелязани в графа „Бележки“ в червено.
 гладък гурт,  отбелязани освен 1 (тази от 1993, като част от платинения комплект),  отбелязана в графа „Бележки“ в червено.

Сребърни монети от Реформистки Период 1990 – 1999 
Всички монети от този период са с:

 стандартна проба (sterling silver) за сребро AG925 (22,2 карата)
 гладък гурт, освен 3 с назъбен гурт, отбелязани в червено в графа „Бележки“
 стандарт: тегло 23,33 грама, диаметър 38,61 милиметра, чист грам 21.58, чиста унция 0.6938
 освен 4 (отбелязани със синьо в графа „Бележки“), които са в стандарт: тегло 10 грама, диаметър 30 милиметра, чист грам 9.25, чиста унция 0.2974

Сребърни монети от Република 1999-Днес 
Всички монети от този период са с гладък гурт, освен 4, които са отбелязани с червено в графа „Бележки“

2018 10 лева, Българско председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, стана много рядка още в годината на сечене. Както с номиналите от 2 Лева 2016 и 2017 години, Българското правителство резервира половината тираж за правителствени нужди (подаръци), изкуствено занижаващ наличностите за продажба. Поради очаквания интерес, както и от опита с двулевките от 2016 и 2017 години (описани по-горе на страницата), БНБ налага ограничение за покупка от 1 монета на клиент срещу представяне на лична карта, данните на която са записвани от БНБ. Въпреки това тиража е изкупен за един-два дена. По подобие на 2021 медната монета посветена на Панайот Пипков, сребърната монета, посветена на Хан Омуртаг, е свършила в касите на централния офис на БНБ в София още на първия ден и за разлика от другите емисии, незначителни количества са били доставени в страната.

Официални комплекти

Монети в качество Гланц (BU – Mint)

Монети в качество Мат-Гланц (Proof)

Чужди монети с български мотиви

Бележки

Външни препратки 
 Българска Народна Банка
 Дигитални каталози на Българската Народна Банка
 Каталог монети в дигитален PDF формат
 Текущи наличности за продажба и цени:
 Възпоменателни Монети
 Комплекти с Разменни Монети
 Разменни монети, емисии 1951 – 1989 г.
 Монетна програма на БНБ 2005 – 2025

Монети